Скорпіус Гіперіон Мелфой () — чистокровний чарівник, єдиний син Драко і Асторії Мелфоїв.

Навчається в Гоґвортсі, ровесник Албуса Поттера і Рози Візлі.

Родовід

Дитинство 
Скорпіус народився в проміжку між 1 вересня 2005 року та 31 серпня 2006 року, так як у вересні 2017 року йому виповнилося 11 повних років, і він вперше відправляється в Гоґвортс.

Драко і Асторія, в підлітковому віці пройшли через крах чистокровних ідеалів, дотримувалася толерантних поглядів. Асторія виховувала Скорпіуса в переконанні, що магли неогидні істоти, а рівня чарівникам. Бабуся і дідусь Скорпіуса, навпаки, своєї думки не міняли, і Драко з Асторією в плані виховання спадкоємця їх розчарували.

Гоґвортс 
У вересні 2017 року Скорпіус в супроводі батьків з'являється на вокзалі Кінгс Кросс, щоб поїхати на навчання до Гоґвортсу. На платформі 9¾ Мелфоїв зауважує Рон Візлі, і негайно починає нацьковувати на Скорпіуса свою дочку Розу, щоб та неодмінно обійшла його на всіх іспитах. Він припиняє після зауваження Герміони, однак встигає порадити дочці «не дуже-то дружити» з Скорпіусом.

Зовнішність 
Ззовні Скорпіус дуже схожий на батька в тому ж віці: він сіроокий платиновий блондин, з блідою шкірою і загостреним обличчям.

Гаррі Поттер